Mukka est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Timo Mukka (1944-1973), écrivain et poète finlande

Toponyme

, banlieue de Mangalore, Karnataka
, plage de la mer d'Arabie

Voir aussi
, chanson tamoule

Homonymie de toponyme